Miejscowości:
 Tour (Alpy Nadmorskie) – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże
 Tour (Górna Sabaudia) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy

Tour to także:
 trasa koncertowa (muzyczna)
 rajd (sportowy)